Летунов — фамилия. Известные носители:

 Летунов, Александр Иванович (1896—1956) — советский военный деятель.
 Летунов, Максим Владимирович (род. 1996) — российский хоккеист.
 Летунов, Михаил Викторович (род. 1994) — российский спортивный журналист и телекомментатор.
 Летунов, Юрий Александрович (1926—1984) — советский журналист.